Toru Hasegawa (Seto, 11 de dezembro de 1986) é um futebolista profissional japônes, goleiro, milita no Nagoya Grampus.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei